Гаэтано Кастровилли (; ) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Фиорентина» и сборной Италии. Победитель чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Кастровилли — воспитанник клубов «Минервино» и «Бари». 22 мая 2015 года в матче против «Специи» он дебютировал в итальянской Серии B. В 2015 году Гаэтано на правах аренды перешёл в молодёжную команду «Фиорентину». В 2017 году клуб выкупил трансфер игрока и сразу же отдал его в аренду в «Кремонезе». 3 сентября в матче против «Авеллино 1912» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Гаэтано забил свой первый гол за «Кремонезе». Летом 2019 года Кастровилли вернулся в «Фиорентину». 24 августа в матче против «Наполи» он дебютировал в итальянской Серии A. 29 сентября в поединке против «Милана» Гаэтано забил свой первый гол за «Фиорентину».

Международная карьера 
15 сентября 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Боснии и Герцеговины Кастровилли дебютировал за сборную Италии.

В 2021 году Кастровилли выиграл чемпионат Европы. На турнире он сыграл в матче против сборной Уэльса.

Достижения 
Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Статистика

Клубная

Статистика игр за сборную Италии

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фиорентины» 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Кремонезе»